El apellido Arrascaeta puede referirse a las siguientes personas:

Enrique de Arrascaeta (1819-1892) escritor y político uruguayo.
Giorgian de Arrascaeta (1994-) futbolista uruguayo.